

События 
 Консулы Тит Помпоний Прокул Витразий Поллион и Марк Флавий Апр.
 Объехав восточные провинции и заехав в Афины, Марк Аврелий возвратился в Рим. В поездке Аврелия сопровождал сын Коммод. Коммод провозглашён императором.
 27 ноября — Коммод стал со-императором своего отца Марка Аврелия.

Родились 
 Хуннун-ван — двенадцатый император китайской империи Восточная Хань.

Скончались 
 Фаустина Младшая — дочь римского императора Антонина Пия и Фаустины Старшей, супруга императора Марка Аврелия.

См. также